Palomas (Badajoz), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz in de regio Extremadura
Palomas (Puerto Rico), een plaats (comunidad) in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico